Беснова́тые — по религиозным представлениям те, в кого вселился бес; сумасшедшие и безумные:

 бесноватые — персонажи иконографического искусства.

Другие значения:
 «Бесноватые» (, 1962) — исторический детектив американского писателя Джона Карра.
 «Бесноватые» (, 1974) — франко-бельгийский фильм ужасов режиссёра Жана Роллена.

Примечания

Литература